Alcudia puede referirse a:

Lugares 
En España
 Alcudia, municipio de la provincia de las Islas Baleares.
 Alcudia, localidad del municipio de Cocentaina, en la provincia de Alicante.
 La Alcudia, anteriormente conocido como Alcudia de Carlet, municipio de la provincia de Valencia.
 Alcudia de Crespins, municipio de la provincia de Valencia.
 Alcudia de Guadix, localidad del municipio de Valle del Zalabí, en la provincia de Granada.
 Alcudia de Monteagud, municipio de la provincia de Almería.
 Alcudia de Veo, municipio de la provincia de Castellón.
 Playa de Alcudia, localidad el municipio de Alcudia, en la provincia de las Islas Baleares.
 Puerto de Alcudia, localidad del municipio de Alcudia, en la provincia de las Islas Baleares.
 La Alcudia, yacimiento arqueológico de Illice Augusta, actual Elche, en la provincia de Alicante.
 Valle de Alcudia, en la provincia de Ciudad Real.